LTO steht für:

 Landestheater Oberpfalz, eine bayerische Gesellschaft für Theateraufführungen
 Landing and Take Off (Cycle), ein standardisierter Flugzyklus, siehe LTO-Zyklus
 Legal Tribune Online, ein juristisches Onlinemagazin
 Linear Tape Open, eine Spezifikation für ½-Zoll-Magnetbänder
 Link Time Optimization, eine Methode, bei der Compiler Optimierungen möglichst spät umsetzen
 Lithiumtitanspinell, Ausgangsmaterial für Lithiumtitanat-Akkumulatoren
 Loreto International Airport (IATA-Code), Flughafen von Loreto (Baja California Sur), Mexiko
 Lunar Transfer Orbit, eine Transferbahn, auf der ein Raumfahrzeug von der Erde zum Mond fliegt

lto steht für:
 Tsotso (ISO-639-3-Code), Sprache aus der Sprachgruppe Luhya (Sprache), eine der Bantusprachen

Abkürzung